Олег Горбенко: